

Biografia 
Figlio di Mečeslav. Re di Rügen dal 811. Non avendo figli, consegnò il potere a suo nipote – Vislav II. La data di morte di Billung III è sconosciuta.

Note 

Sovrani obodriti
Sovrani del IX secolo